Transtar steht für:

 Transtar Radio Networks, ein US-amerikanischer Radiosender
 TranStar Airlines, eine ehemalige US-amerikanische Luftverkehrslinie, Code MC
 Transtar Inc., eine US-amerikanische Tochtergesellschaft im Transportbereich der US Steel Corp.
Luftverkehrslinie, Code MC
 TranStar Racing Dagger GT, US-amerikanisches Sportwagen-Projekt der TranStar Racing, LLC
 Transtar Kühlflüssigkeit und Lackpflegeproduktreihe von Ultimate Finish System
 Champion TranStar, ein US-amerikanisches Wohnmobil
 International Transtar, eine Sattelschlepper-Baureihe von International Harvester (Serie 8000)
 Studebaker Transtar, eine Nutzfahrzeug-Baureihe der Studebaker Corporation resp. Studebaker-Packard Corporation